Кривощёково () — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Кривощековского сельского округа. Код КАТО — 595639100.

Население 
В 1999 году население села составляло 1266 человек (616 мужчин и 650 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 956 человек (472 мужчины и 484 женщины).

Примечания 1 

Населённые пункты района Шал Акына